«Жан Жорес» — грузовой двухпалубный теплоход трёхостровного типа. Назван в честь деятеля французского и международного социалистического движения Жана Жореса. Вместимость: 3972 брт. Скорость: 10,3 узла. Длина по ватерлинии 112 м. Затонул, подорвавшись на мине 16 января 1942 года при входе в Феодосийский порт.

История постройки 
Спущен на воду в июне 1930 года на Северной Верфи в Ленинграде. Назван в честь видного французского социалиста Жана Жореса. В 1931 году вошёл в состав Балтийского пароходства.

До 1941 года грузовой теплоход Черноморского государственного морского пароходства. 27 июля 1941 года вошёл в состав Черноморского флота.

В составе Черноморского флота 
Частично разгрузившись в Феодосии в ночь с 15 на 16 января, «Жан Жорес», опасаясь налёта авиации противника, вышел в море и к вечеру лёг на обратный курс.
16 января 1942 года в 21 ч. 45 м при заходе в феодосийский порт теплоход уклонился от фарватера и подорвался на магнитной мине. После нескольких часов борьбы за плавучесть был получен приказ затопить судно. Капитан Г. Н. Лебедев приказал демонтировать радиооборудование и открыть кингстоны. Часть команды была снята катером «Кабардинец» и тральщиком «Геленджик». Сорок человек погибло.

Трубы теплохода «Жан Жорес» долгое время выступали из воды, обозначая место затопления судна. В дальнейшем они были срезаны, а место затопления обозначено буем. Так как надстройки теплохода находятся на глубине всего 6 метров, он лежит в районе активного судоходства, были случаи столкновения с ним.

Перспективы подъёма судна 
В 1978 году рассматривалась возможность поднятия судна. После изучения материалов Керченско-Феодосийской десантной операции и исследования самого объекта водолазами, было принято решение не поднимать «Жан Жорес». В формулировке решения прямо не было сказано о наличии боезапаса, но и не отвергалось его наличие. Как сообщил начальник ОСВОД Феодосии Александр Черноволов «…не подымать из-за возможной детонации возможных боеприпасов…».

По мнению В. Шайдерова, мэра Феодосии до 2008 года, наличие боезапаса на борту затонувшего теплохода имеет очень большую вероятность. В пользу этих предположений косвенно говорят следующие факты:
 шла масштабная десантная операция и для её развития нужны были снаряды;
 теплоход стоял несколько дней под погрузкой в Новороссийске (военная техника грузится быстрее);
 на борту были артиллерийские орудия (7 артиллерийских орудий было выгружено, одно поднято со дна во время обследования, несколько орудий лежит рядом с транспортом и на его борту. Везти орудия и не везти к ним снаряды — это военный нонсенс);
 разгрузка не была завершена (то есть трюмы не были вскрыты)
 в светлое время суток судно ушло в открытое море (обычная практика для транспортов военного времени, перевозящих взрывчатые вещества, чтобы в случае атаки врагом взрыв не произошел в порту. Такой взрыв выведет из строя сам порт и нанесет повреждения в округе);
 до сих пор не опубликованы официальные данные обследований затонувшего судна;

В начале осени 2007 года специальный Керченский морской отряд МЧС провел работы по водолазному обследованию судна «Жан Жорес». Обследование подтвердило наличие военного груза: артиллерийские орудия, снаряды, военную технику.

В октябре 2015 года началась крупномасштабная операция по разминированию затонувшего судна.

Капитаны теплохода 
 Н. С. Степанов (принимал теплоход на верфи)
 М. Я. Гольдбург
 Б. Т. Шульц (БГМП)
 И. В Трескин (с декабря 1936 года)
 Ф. Ф. Пеньков
 Г. Н. Лебедев

Название «Жан Жорес» также носило судно типа «Либерти», которым командовала Анна Щетинина.

Однотипные суда 
 «Макс Гельц»,
 «Фридрих Энгельс»,
 «Владимир Маяковский» («Бела Кун»)
 «КИМ»,
 «Комсомол»,
 «Литвинов»,
 «Челюскинец»

Карта-схема Феодосийского залива 

 Координаты точки затопления 
 Глубина затопления 15 метров.

Ссылки 
 Подробнее о теплоходе «Жан Жорес»

Примечания 

Феодосия
Крым в Великой Отечественной войне
Суда СССР